Questa pagina elenca i cantoni del dipartimento dell'Aisne prima della riforma dell'aprile 2015.

Mappa

Elenco 
L'Aisne comprende 42 cantoni raggruppati in 5 arrondissement. La tebella seguente ne riporta l'elenco, suddiviso per arrondissement, precisando: il codice INSEE, il numero della circoscrizione elettorale, il numero di comuni, il nome del consigliere generale, la superficie, la popolazione e la densità di ogni cantone.